Mastino della Scala ist der Name folgender Personen:
* Mastino I. della Scala († 1277), Herr von Verona
 Mastino II. della Scala (1308–1351), Herr von Verona